Acros Duurly's é um clube de futebol de Belize. Seu último registro na primeira divisão nacional foi em 1990/91.

Clubes de futebol de Belize